Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1932/33 (Midden-Duitsland), het veertiende en laatste Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond
 Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1932/33 (Zuidoost-Duitsland), het achttiende en laatste Opper-Lausitzs gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond